En Pologne, Leonów peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Leonów, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Leonów, village du powiat de Chełm
 Leonów, village du powiat de Lublin 

dans la voïvodie de Łódź
 Leonów, village du powiat de Piotrków
 Leonów, village du powiat de Zgierz 

dans la voïvodie de Mazovie
 Leonów, village du powiat de Garwolin 
 Leonów, village du powiat de Mińsk 
 Leonów, village du powiat de Płock 
 Leonów, village du powiat de Sochaczew